Северна Дакота () е щат в САЩ, чийто пощенски код е ND. Административен център е град Бисмарк. Северна Дакота е с население от 756 927 жители. (2015)

География 
Северна Дакота граничи с Минесота на изток, Южна Дакота на юг, Монтана на запад и с канадските провинции Саскачеван и Манитоба на север.

Административно деление

Окръзи 
Северна Дакота се състои от 53 окръга. Те са:

Градове

Население

Религия 
(2001)
 86% – християни

Икономика 
Северна Дакота е предимно селскостопански щат: развито е отглеждането на пшеница, ръж, слънчоглед, ечемик, посевни треви, лен, а също и животновъдство (производство на месо и вълна).

Щатът е на първо място в САЩ по запаси на лигнитни въглища, също така на природен газ и уран. През 1951 г. са открити находища на нефт.

В щата е разположена компанията „Bobcat“, известна с производството на малогабаритна селскостопанска и строителна техника.

Източници 

 
Картинки за транскрибиране и/или превод (Северна Дакота)